Habichuela ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Habichuela (1933–2016; Juan Carmona Carmona), spanischer Flamencogitarrist und Tänzer, Bruder von Pepe Habichuela
 Pepe Habichuela (* 1944; José Antonio Carmona Carmona), spanischer Flamencogitarrist